

Persone 
 Andrej Andreevič Andreev - politico sovietico
 Leonid Nikolaevič Andreev (1871-1919) - scrittore e drammaturgo russo
 Daniil Andreev (1906-1959) - scrittore, poeta e mistico cristiano russo
 Sergej Andreev (1956) - ex calciatore e allenatore di calcio ucraino
 Igor' Andreev (1983) - tennista russo
 Valeri Andreev (1972) - ex pentatleta tedesco
 Vladimir Andreev

Altro 
 4199 Andreev, un asteroide del sistema solare